Licenza di uccidere (Dr. No) – romanzo di Ian Fleming del 1958, sesto della saga letteraria di James Bond
 Agente 007 - Licenza di uccidere (Dr. No) – film del 1962, primo della saga cinematografica di James Bond
 Dr. No – personaggio di James Bond
 Dr. No – colonna sonora dell'omonimo film
 Dr. No – singolo dei Systems in Blue del 2008
 Dottor No – personaggio dell'anime Carletto, il principe dei mostri